

Geografia

Austria 
 Mühlebach – frazione di Dornbirn, comune nel distretto di Dornbirn (Vorarlberg)

Svizzera 
 Mühlebach – ex comune ora frazione di Ernen, comune nel distretto di Goms (Canton Vallese)
 Mühlebach – quartiere di Zurigo, comune nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)
 Mühlebach bei Amriswil – ex comune ora frazione di Amriswil, comune nel distretto di Arbon (Canton Turgovia)

Pagine correlate 
 Muhlbach – pagina di disambiguazione
 Mühlbach – pagina di disambiguazione
 Mühlbachl – comune austriaco nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)